Vodnik kan avse:

HK Vodnik – en rysk bandyklubb
 Vodnik – ett ryskt militärt fordon utvecklat av GAZ, se GAZ-3937
Valentin Vodnik (1758-1819), slovensk präst, journalist och poet